Коттер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коттер, Джим (род. 1974) — канадский кёрлингист.
 Коттер, Одри (более известна под фамилией Медоуз; 1922—1996) — американская актриса, лауреат премии «Эмми».
 Коттер, Франц (1813— ?) — австрийский юрист, доктор права, профессор, ректор Львовского университета.

См. также 
 Коттер — город, расположенный в округе Бакстер (штат Арканзас, США).